wykorzystywane w emotikonach np. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

 Kółko (np. w å)
 Stopień (symbol)